Copa Chevallier Boutell 1950 – turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz jedenasty w 1950 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1950 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1950 w piłce nożnej